Hrvatski otoci:
 Smokvica Mala (Rogoznica)
 Smokvica Mala (Kornat)